Hans Maier (roeier) (1909-1943) : Duits roeier
 Hans Maier (waterpolospeler) (1916-2018) : Nederlands waterpolospeler
 Hans Maier (voetballer) (1921) : Duits voetballer